

Sigle 
 NRM – new religious movement – Nuovo movimento religioso

Codici 
 NRM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Keibane, Nara, Mali